Collidine is de triviale naam voor een groep isomere organische verbindingen met als algemene naam trimethylpyridine. De chemische en fysische eigenschappen van de collidines lijken op die van pyridine, al zal de aanwezigheid van de methylgroepen een aantal van de standaardreacties (zoals elektrofiele aromatische substitutie) blokkeren. Van collidine bestaan de volgende isomeren:
 2,3,4-trimethylpyridine
 2,3,5-trimethylpyridine
 2,3,6-trimethylpyridine
 2,4,5-trimethylpyridine
 2,4,6-trimethylpyridine (het meest voorkomende isomeer)
 3,4,5-trimethylpyridine

Pyridine
Ontvlambare stof